Arene farallonensis är en snäckart som först beskrevs av A. G. Smith 1952.  Arene farallonensis ingår i släktet Arene och familjen turbinsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Turbinsnäckor
farallonensis